

Aeronautica 
 Northrop X-4 Bantam – aeromobile sperimentale statunitense

Videogiochi 
 Mega Man X4 – videogioco per Super Nintendo Entertainment System

Altro 
 Ruhrstahl X-4 – missile aria-aria tedesco
 Honda X4 – motocicletta prodotta dalla Honda
 BMW X4 – autovettura della BMW